Fluortelomersulfonsäuren (FTSA, teilweise auch FTS) sind eine zu den Fluortelomeren und damit zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehörende Stoffgruppe. Die allgemeine Summenformel lautet CF3(CF2)nCH2CH2SO3H, wobei n nur ungerade sein kann.

FTSA werden mittels Telomerisation hergestellt.

Derivate von FTSA wie 6:2-FTAB werden in Schaumlöschmitteln (AFFF) eingesetzt.

In der Umwelt und in Organismen können FTSA in Perfluorcarbonsäuren (PFCA) umgewandelt werden.

Systematik

Literatur

Einzelnachweise 

 Fluortelomersulfonsäuren
Stoffgruppe